O sistema Alelo é uma plataforma corporativa de desenvolvimento de sistemas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Utilização
Os sistemas são utilizados para a gestão de dados e informações de Pesquisa e Desenvolvimento aplicada a recursos genéticos em suas diversas vertentes biológicas: animal, vegetal e de microrganismo utilizados na produção agropecuária. Entre os diversos sistemas componentes, encontra-se o Sistema AleloVegetal, com a função específica de gestão dos recursos genéticos vegetais dos Bancos Ativos de Germoplasma (BAGs), coleções de base e das atividades de informatização do Portfólio de Recursos Genéticos da Embrapa.

Atualmente, o sistema vem abrigando de forma assistida os dados remanescentes do Sibrargen (Sistema Brasileiro de Informações de Recursos Genéticos) e de outras bases de dados e formatos de organização de informações ainda disponíveis nas atividades de curadoria de recursos genéticos da Embrapa.

Embrapa